Colère noire est le titre de plusieurs films :
 Colère noire (Hell on Frisco Bay), film américain de Frank Tuttle (1955)
 Colère noire (Halls of Anger), film américain de Paul Bogart (1970)
 Colère noire (La città sconvolta : caccia spietata ai rapitori), film italien de Fernando Di Leo (1975).